Dingle kan henvise til flere artikler:

 Dingle (by i Irland)
 Dinglehalvøen, en halvø på det sydvestlige Irland.
 Dingle Bay er en bugt beliggende i County Kerry syd for halvøen.